Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Billie Jean King 1–6, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Billie Jean King (finale)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Virginia Wade (semifinali)

 Rosie Casals (quarti di finale)
 Betty Stöve (semifinali)
 Assente
 Wendy Turnbull (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1978